Damallsvenskan 2001 i fotboll spelades 21 april-27 oktober 2001. Serien hade 22 omgångar. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng.

Lagen

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Externa länkar 
Resultaten i Damallsvenskan 2001 på fotbollsförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2001
2001
Fotbollssäsongen 2001